Матч за звание чемпиона мира по международным шашкам среди женщин 2006 проходил между чемпионкой мира Дарьей Ткаченко (Киев, Украина) и экс-чемпионкой Тамарой Тансыккужиной (Уфа, Россия).

Главный судья Харм Вирсма (Нидерланды).

Победительница — Дарья Ткаченко. Это её второй титул.

Место и время проведения.

Якутск-Киев, 10-25 октября 2006 года.

 Регламент
Матч за мировый титул состоит из трех сетов по 4 партии в каждой. Если сет завершился в классике со счетом 4:4, то играются быстрые шашки.
победитель двух сетов становится победителем матча
 Ход турнира

1 сет 
Якутск, 10-14 октября

2 сет 
Киев, 17-21 октября

3 сет 
Киев, 22-25 октября

Ссылки 
 Трехкратная чемпионка мира по международным шашкам уфимка Тамара Тансыккужина борется за четвертый титул
 WC match women Tkachenko - Tansykkuzhina 2006

Международные спортивные соревнования в Киеве
Международные спортивные соревнования в Якутске
Спорт в России в 2006 году
Чемпионаты мира в России
Спорт на Украине в 2006 году
Чемпионаты мира на Украине
Октябрь 2006 года
2006 год в Якутии
2006 год в Киеве